Олава (, ) — город в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство, Олавский повят. Занимает площадь 27,34 км². Население — 31 078 человек (на 2004 год).

В Олаве расположен замок князей Собеских.
С 1842 года железнодорожная станция Олава на линии Вроцлав — Бжег — Ополе.

Галерея

Ссылки 
 Официальная страница города 

Олава
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Повятовые центры Нижнесилезского воеводства
Бывшие немецкие города (Нижняя Силезия)
Населённые пункты на Одере